Příjmení Schneider ( krejčí) nosí více významných osobností:

 Adolf Gustav Schneider (1805–1892) – českoněmecký politik, poslanec Říšského sněmu, starosta Lovosic, majitel uhelných dolů
 Anton Schneider (1841–1900) – českoněmecký pedagog a politik z Kadaně, poslanec Českého zemského sněmu
 Arnold Schneider (1909–1992) – český duchovní
 Athanasius Schneider (* 1961) – kazašský římskokatolický duchovní německé národnosti
 Bernd Schneider (fotbalista) (* 1973) – německý fotbalista
 Bernhard Schneider, viz Bjarnat Krawc – lužickosrbský hudební skladatel
 Braden Schneider (* 2001) – kanadský hokejista
 Buzz Schneider (* 1954) – americký hokejista
 Camillo Schneider (1876–1951) – německý dendrolog a zahradní architekt
 Carl Samuel Schneider (1801–1882) – rakouský protestantský duchovní a politik ze Slezska
 Cory Schneider (* 1986) – americký hokejista
 Dan Schneider – americký skladatel, herec a scenárista
 Ernst Schneider – více nositelů jména
 Erwin Schneider (1906–1987) – rakouský horolezec a kartograf
 Eugène Schneider (1805–1875) – francouzský průmyslník
 Eulogius Schneider (1756–1794) – německý duchovní a spisovatel
 Ferdinand Schneider (1911–1984) – německý chemik
 Ferdinand Schneider (politik) (1811–1885) – moravskoněmecký politik, starosta Šumperka a zemský poslanec
 Florian Schneider (1947–2020) –  německý hudebník a skladatel
 František Schneider (* 1987) – český fotbalista, syn Františka Schneidera
 František Schneider (1961) – český fotbalista
 František Schneider (1940) – český fotbalista
 Fred Schneider – americký zpěvák
 Hans Ernst Schneider (1909–1999) – německý literární vědec a příslušník SS, vysokoškolský profesor
 Herbert Schneider (* 1941) – německý muzikolog
 Hortense Schneiderová (1833–1920) – francouzská operní pěvkyně a divadelní herečka
 Christoph Schneider (* 1966) – německý hudebník, bubeník skupiny Rammstein
 Christian Schneider (1742–1824) – německý františkán jihomoravského původu, misionář v oblasti Egypta
 Jacques Schneider – francouzský průmyslník
 Jan Schneider  – více nositelů jména
 Jaromír Schneider (* 1940) – český politik
 Jiří Schneider (* 1963) – český diplomat, poslanec a 1. náměstek ministra zahraničních věcí
 Jitka Schneiderová (* 1973) – česká herečka
 Johann Schneider (1844–1926) – moravskoněmecký politik, starosta Budišova nad Budišovkou a zemský poslanec
 John Schneider (* 1960) – americký herec a zpěvák
 Josef Antonín Schneider-Svoboda (1839–1914) – státní zástupce Rakouska-Uherska, jedna z postav hilsneriády
 Josef Honor Schneider (1804–1874) – moravský lékař a přírodovědec
 Julia Schneider (* 1996) – švédská topmodelka
 Lukáš Bernard Schneider (1717–1782) – českobudějovický kronikář
 Magda Schneiderová (1909–1995) – rakousko-německá herečka, matka Romy Schneiderové
 Maria Schneiderová – více nositelek jména
 Marie Schneiderová-Zubaníková (1900–1966) – česká stavební inženýrka a architektka
 Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958) – slovenský hudební skladatel a dirigent
 Othmar Schneider (1928–2012) – rakouský lyžař
 Paul Schneider (1897–1939) –  německý evangelický pastor
 Rob Schneider (* 1965) –  americký herec a režisér
 Robert Schneider (* 1961) –  rakouský spisovatel
 Romy Schneider (1938–1982) – rakousko-francouzská herečka, dcera Magdy Schneiderové
 Cena Romy Schneider – francouzská filmová cena
 Rudolf Schneider (1874–1944) –  československý meziválečný politik, poslanec za Německou nacionální stranu
 Théodore Schneider (1862–1932) – francouzský podnikatel, zakladatel firem Rochet-Schneider a Th. Schneider, znám i jako Théophile či Théo Schneider
 Sascha Schneider (1870–1927) –  německý malíř, ilustrátor děl Karla Maye
 Siegfried Schneider (* 1939) – německý volejbalista
 Tanner Elle Schneider (* 1989) viz Elle King – americká zpěvačka, kytaristka, banjistka a herečka
 Vreni Schneiderová (* 1964) –  švýcarská sjezdová lyžařka

Související články
 Rolladen Schneider, německá firma, výrobce kluzáků
 Schneider et Cie, francouzský hutní a ocelárenský podnik
 Schneider Electric, francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu, nástupce Schneider et Cie
 Vila Roberta Schneidera, funkcionalistický rodinný dům v Olomouci

Podobná příjmení 
 Šnajdr

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení